Список ссавців Монако містить перелік видів, записаних на території Монако (Західна Європа). Список не враховує свійських та забрідлих ссавців.

Природоохоронні статуси 
Із 37 зазначених у таблиці видів, 1 перебуває під загрозою зникнення, 1 є уразливим, 5 перебувають у близькому до загрозливого стані.

Для позначення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП використано такі скорочення:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Монако
Біота Монако
Списки:Монако